Palatinus (jezero), jezero u Mađarskoj
 Palatinus, (lat.) naziv za carskog dvorjanika u Bizantu